Поэтесс Серебряного века, т. е. публиковавших свои стихи с конца XIX века до 1920-х, много. О многих поэтессах совершенно отсутствуют биографические сведения: «Это и Наталия Бернар, которую с удовольствием цитировал Крученых, и Елена Шварцбах-Молчанова, издававшаяся под псевдонимом Графиня Мария, и Лидия Кологривова, от которой в архивах осталась только переписка с начальником её мужа, А. В. Половцевым (изображение его особняка украшало обложку „Аполлона“), и многие другие».

«Расцвет женской поэзии в начале века был синхронен тому слишком хорошо известному процессу, который назван борьбой женщин за равноправие во всех областях жизни. С 1900-х годов женщины рекрутируются не только поэзией, но и различными женскими организациями нового типа, от Лиги равноправия женщин до Женской прогрессивной партии. Феминизм, родившийся ещё в XVIII веке, пришел в Россию вместе с такими словами, как „эмансипэ“, суфражизм, „женщина-танго“, и проявлялся в диспутах и докладах на женскую тему, вроде „Вершины и бездны женской души“, „Бог женщины и мировое зло“, а также в многочисленных газетных и журнальных публикациях. Имея в виду, что литература в России была почти единственной полноценной областью приложения общественного темперамента, естественно было ожидать, что женщины кинутся и в омут поэзии. Так это и произошло».

Список

А 
 Аделина Адалис
 Вера Аренс
 Клара Арсенева
 Анна Ахматова

Б 
 Екатерина Баженова
 Анна Баркова
 Екатерина Бекетова
 Любовь Белкина (1878—1944), участница революционного движения.
 Нимфа Алексеевна Бел-Конь-Любомирская (Анна Алексеевна Городецкая, ур. Козельская; 1889 (?) —1945), жена поэта Сергея Городецкого
 Паллада Богданова-Бельская
 Наталия Бенар (1902—1984)
 Анна Боане
 Елена Буланина
 Варвара Бутягина

В 
 Маргарита Волошина, 1-я жена Максимилиана Волошина.
 Нина Николаевна Васильева (Гордеева)
 Мария Веселкова-Кильштедт (1861—1931)
 Мария Ватсон
 Татьяна Вечорка
 Людмила Вилькина, 2-я жена Н. М. Минского.
 Ада Владимирова
 Галина Владычина (1900—1970)
 Екатерина Волчанецкая (Ровинская, 1881—1956)
 Вольпин, Надежда Давыдовна

Г 
 Гадмер, Елизавета Саввична (1863—1935)
 Екатерина Галати (1890—1935)
 Галина Галина (1870—1942, Глафира Адольфовна Эйнерлинг)
 Гедройц, Вера Игнатьевна
 Герцык, Аделаида Казимировна
 Герцык, Евгения Казимировна
 Зинаида Гиппиус
 Изабелла Гриневская
 Елена Гуро
 Наталья Грушко (1891—1974)

Д 
 Елена Данько
 Мария Дитрих («Графиня Мария», «Мария де Рошефор»)
 Елизавета Дмитриева (Черубина де Габриак)
 Софья Дубнова (1885—1986), жена Хенриха Эрлиха

Е 
 Татьяна Ефименко

Ж 
 Елизавета Жиркова (Элишева)

З 
 Мария Закревская-Рейх
 Вера Звягинцева
 Ольга Зив
 Лидия Зиновьева-Аннибал, жена Вяч. Иванова

И 
 Вера Инбер
 Александра Ильина (1890 −1975, Александра Ивановна Сеферянц)
 Вера Ильина (Буданцева)

К 
 Фейга Коган (1891—1974)
 Лидия Кологривова
 Любовь Копылова
 Наталья Крандиевская-Толстая, жена Алексея Толстого
 Раиса Кудашева 
 Наталья Кугушева (1899—1964)
 Елизавета Кузьмина-Караваева

Л 
 Лидия Лебедева (1869—1938)
 Лидия Лесная (Лидия Озиясовна Шперлинг) (1889—1972)
 Мария Лёвберг (1894—1934)
 Магда Ливен (1855—после 1929)
 Мирра Лохвицкая
 Надежда Львова
 Вера Лурье

М 
 Серафима Мадатова
 Варвара Малахиева-Мирович (1869—1954)
 Нина Манухина, жена Георгия Шенгели
 Сусанна Мар
 Мальвина Марьянова (1896—1972), автор воспоминаний о Есенине и адресат нескольких его стихотворений.
 Вера Меркурьева
 Варвара Монина (1894—1943)
 Мария Моравская (1889—1947)
 Ольга Мочалова (1898—1978)

Н 
 Евдокия Нагродская
 Ида Наппельбаум (1900—1993)
 Фредерика Наппельбаум (1902—1958)
 Евдоксия Никитина (Богушевская)
 Екатерина Низен

О 
 Ирина Одоевцева, жена Георгия Иванова

П 
 София Парнок
 Надежда Павлович
 Людмила Перл
 Нина Петровская
 Нина Подгоричани
 Елизавета Полонская
 Наталья Поплавская, сестра поэта Бориса Поплавского

Р 
 Анна Радлова
 Юдифь Райтлер
 Анна Регат (Тагер Елена Михайловна)
 Вера Рудич (1872—после 1940)

С 
 Нина Саконская
 Нина Серпинская
 Поликсена Соловьева
 Вера Станевич  (1890—1967)
 Любовь Столица
 Евгения Студенская
 Елизавета Стырская (1898—1947), первая жена Э. Кроткого.
  Вера Судейкина

Т 
 Елизавета Тараховская
 Маргарита Тумповская
Тэффи

У 
  Сусанна Укше

Ф 
 Софья Федорченко

Х 
 Нина Хабиас

Ц 
 Марина Цветаева

Ч 
 Ольга Черемшанова
 Ада Чумаченко
 Ольга Чюмина

Ш 
 Мариэтта Шагинян
 Елена Шварцбах-Молчанова
 Мария Шкапская

Щ 
 Валентина Щеголева
 Татьяна Щепкина-Куперник

Вымышленные 
 Нина Воскресенская (Эдуард Багрицкий)
 Черубина де Габриак
 Нелли (Валерий Брюсов)
 Анжелика Сафьянова (Лев Никулин)

Примечания

Литература 
 Сто поэтесс Серебряного века (антология). СПб, 1996. Составители: Михаил Гаспаров, Ольга Кушлина, Татьяна Никольская
 Сто и одна поэтесса Серебряного века (антология). Издательство ДЕАН., 2000
 Поэтессы Серебряного века. М., 2012
 Блистательные поэтессы Серебряного века. М., 2013
 Алешина Л. С., Стернин Г. Ю. Образы и люди Серебряного века. М., 2002.
 Корин А. Женщины Серебряного века. 2008
 1001 поэтесса Серебряного века. В 3 т. / Сост., подгот. текста, вступ. статья Виктора Кудрявцева. — М.: Престиж Бук, 2019. (Золотой Серебряный век). Т. I. — 736 с.; Т. II. — 688 с.; Т. III. — 704 с.

Русские поэты 20-1

Деятельницы культуры Серебряного века

Списки женщин Российской империи